bł. Julian od Świętego Augustyna (1553–1606) – hiszpański franciszkanin
 bł. Julian Moreno (1871–1936) – hiszpański augustianin, męczennik
 bł. Julian Pozo Ruiz de Samaniego (1903–1936) – hiszpański redemptorysta, męczennik

Zobacz też:
 Święty Julian